Der Kaim-Saal, später unter dem Namen Tonhalle bekannt,  war eine Konzerthalle in München-Maxvorstadt.

Geschichte 
Das Gebäude im Louis-Seize-Stil wurde 1895 vom Architekten Martin Dülfer in der Türkenstraße 5 in bester Lage direkt gegenüber vom Wittelsbacher Palais errichtet. Im Oktober 1905 wurde es in Tonhalle umbenannt und im Zweiten Weltkrieg bei den Luftangriffen auf München durch Fliegerbomben 1944 zerstört. Die Halle war eine der ersten Spielstätten der heutigen Münchner Philharmoniker, die von Franz Kaim 1893 unter dem Namen Kaim-Orchester gegründet worden waren.

Am 25. Juni 1903 fand im Saal eine Teil-Uraufführung von Arthur Schnitzlers Reigen statt: Der Akademisch-dramatische Verein ließ die Szenen IV bis VI in einer geschlossenen Mitgliederveranstaltung aufführen und wurde nachfolgend vom Senat der Universität aufgelöst.

Pfingsten 1907 war der Kaim-Saal der Veranstaltungsort des „Münchner Kongresses“ der Theosophischen Gesellschaft, durch den die Trennung Rudolf Steiners von dieser Vereinigung eingeleitet wurde. Am 28. August 1913 nachmittags fand im Kaim-Saal die weltweit erste Eurythmie-Vorführung statt.

Thomas Mann nahm im Mai 1904 in einem Brief an seine spätere Ehefrau Katia Pringsheim Bezug auf den Konzertsaal und schrieb: 

An der Stelle des Gebäudes befindet sich heute ein Bürohaus mit dem Sitz des Bayerischen Hotel- und Gaststättenverbands.

Orgel 
Die Firma Walcker erbaute 1895 als Opus 733 eine Orgel mit 50 Registern. Max Regers Choralfantasie Opus 52 Nr. 3 fand hier unter Karl Straube am 9. November 1901 ihre Uraufführung. Die Orgel hatte folgende Disposition:

 Koppeln: III/I; II/I; III/II; I/P; II/P; III/P.
 Spielhilfen: Collectivpedal für Tutti und Coppeln; 2 Combinationsdruckknöpfe; Generalcrescendo und Decrescendo; Schwelltritt für III. Manual; Generalcrescendo „an“; Auslöser für Combinationsdruckknöpfe.

Weblinks 

 Kaimsaal im Stadtportal München

Einzelnachweise 

Munchen
Spielstätte für Musik (Bayern)
Maxvorstadt
Klassizistisches Bauwerk in München
Abgegangenes Bauwerk in München
Erbaut in den 1890er Jahren
Zerstört in den 1940er Jahren
Zerstört im Zweiten Weltkrieg
Munchen, Kaimsaal